Plusieurs lycées portent le nom du célèbre aviateur français Jean Mermoz (Aubenton, Aisne le  - Atlantique Sud - ), notamment : 

lycée technique Jean-Mermoz de Béziers
Lycée Jean-Mermoz de Montpellier (Hérault, Languedoc-Roussillon ; académie de Montpellier)
 de Saint-Louis (Haut-Rhin, Alsace ; académie de Strasbourg)
Lycée franco-argentin Jean-Mermoz de Buenos Aires
Lycée franco-chilien Jean-Mermoz de Curicó
Lycée Jean-Mermoz de Dakar
Lycée Jean-Mermoz d'Abidjan
Lycée français Jean Mermoz de Dubaï